Pi Orionis (π Ori) puede referirse a seis estrellas distintas en la constelación de Orión:

 π1 Orionis (7 Orionis)
 π2 Orionis (2 Orionis)
 π3 Orionis (1 Orionis), conocida como Tabit.
 π4 Orionis (3 Orionis)
 π5 Orionis (8 Orionis)
 π6 Orionis (10 Orionis)